Kemény Zsigmond-díj, a budapesti Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány díja
 Kemény Zsigmond-díj, a kolozsvári Helikon folyóirat irodalmi díja